La Íþróttabandalag Akraness (en español: Asociación Deportiva Akranes), es un club polideportivo islandés fundado en el año 1946. El club juega en el estadio Akranesvollur y tiene el sobrenombre de IA Skagamenn.

Palmarés

Torneos nacionales 
 Úrvalsdeild Karla (18): 1951, 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1970, 1974, 1975, 1977, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001
 Copa de Islandia (9): 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1993, 1996, 2000, 2003
 Supercopa de Islandia (5): 1978, 1987, 1994, 1995, 2004
 Copa de la Liga de Islandia (3): 1996, 1999, 2003

Participación en competiciones de la UEFA

Jugadores

Plantel 2019

Entrenadores 

  Karl Guðmundsson (1948)
  Ríkharður Jónsson (1951–1960)
  Ríkharður Jónsson (1962–1964)
  Ríkharður Jónsson (1966)
  Ríkharður Jónsson (1969–1970)
  Helgi Daníelsson (1970)
  Magnús Kristjánsson (1971)
  Ríkharður Jónsson (1972–1973)
  George Kirby (1974–1975)
  Gunnar Sigurðsson (1976)
  Mike Ferguson (1976)
  George Kirby (1977–1978)
  Klaus Hilpert (1978-1979)
  George Kirby (1980)
  Steve Fleet (1981)
  George Kirby (1982)
  Hördur Helgason (1983-1985)
  Guðjón Þórðarson (1987)

  Jim Barron (1988)
  George Kirby (1990)
  Guðjón Þórðarson (1991–1993)
  Hördur Helgason (1994)
  Logi Ólafsson (1995)
  Guðjón Þórðarson (1996-1997)
  Ivan Golac (1997)
  Logi Ólafsson (1997–1998)
  Ólafur Þórðarson (2000-2006)
  Arnar Gunnlaugsson (2006)
  Bjarki Gunnlaugsson (2006)
  Guðjón Þórðarson (2007–2008)
  Bjarki Gunnlaugsson (2008–2009)
  Arnar Gunnlaugsson (2008-2009)
  Þórður Þórðarson (2008–2013)
  Þorvaldur Örlygsson (2013)
  Gunnlaugur Jónsson  (2013-2017)
 Jón Þór Hauksson (2017)
 Joey Guðjónsson (2017–)

Enlaces externos 

 Página web oficial 
 Sección de fútbol 
 Página de los aficionados 

Equipos de fútbol de Islandia
Equipos de fútbol fundados en 1946
Akranes